Sukoiva kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sukuoiva, kulle, Lappland, Östra Lappland, 
 Sukoiva (kulle i Finland), Lappland, Östra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar